Molekulska formula -{C22H28N2O2}- se može odnositi na:

 Anileridin
 Betahidroksifentanil
 Enkainid
 Tebufenozid